La famiglia Manzoni (La Famille Manzoni) est une biographie écrite par Natalia Ginzburg et publiée en 1983. L'ouvrage n'a pas été traduit en français.

Trame et structure 
L'autrice raconte l'histoire de la famille Manzoni en représentant l'écrivain des Fiancés, Alessandro Manzoni, non pas comme un grand poète mais comme un mauvais père. Utilisant comme sources les journaux intimes, les lettres et les mémoires de la famille, l'autrice construit le livre sur le modèle du roman épistolaire. Par exemple, le premier chapitre est consacré aux lettres et à la vie de Giulia Beccaria, la mère de Manzoni.

Bien que Manzoni soit la figure central du livre, aucun chapitre ne lui est explicitement dédié. Il n'est qu'un fil conducteur, apparaissant et disparaissant à travers l'histoire de sa mère, de sa femme et de ses enfants. Les différents personnages se succèdent au fil des chapitres, de sa célèbre mère Giulia Beccaria à son beau-fils Stefano Stampa, décédé en 1907. La vie puis la disparition de chacun se déroule sans suivre de trame narrative mais au fur et à mesure que les faits historiques et les échanges de lettres se succèdent.

Démarche de l'autrice 
L'autrice a fait de nombreuses recherches afin que son travail ne soit pas seulement un roman, mais bien un travail biographique aussi proche que possible de la réalité historique. Ainsi, elle a collaboré  avec divers intellectuels : Cesare Garboli, son confident qui a suivi son travail de conception et de rédaction ; Letizia Pecorella et Maria de Luca de la Bibliothèque nationale de Braidense ; Jone Caterina Riva du Centro studi manzoniani et Annamaria Giorgetti Vichi, directrice de la Bibliothèque nationale centrale de Rome. Pour les recherches bibliographiques spécifiques, Ginzburg a consulté et s'est inspirée de l'ouvrage Giulia Beccaria. La madre del Manzoni ("Giulia Beccaria. La mère de Manzoni") de Donata Chiomenti Vassalli, et collaboré avec cette autrice.

Par son ton neutre et détaché, le roman fait ressortir un Manzoni moderne, mais aussi lunatique, ambivalent et angoissé.

Sources

Bibliographie

Articles connexes 
 Prix Bagutta
 Sophie de Condorcet
 Claude Fauriel
 Famille Manzoni

Roman biographique
Roman italien paru en 1983